Zkratka DCE může mít několik významů:

 data communications equipment - zařízení ukončující datový okruh - pojem z telekomunikací a počítačových sítí, z propojování podle přístupu client–server, např. z modemových spojení
 dead code elimination - jedna z technik kompilátoru pro automatizované detekování problému ve zdrojovém kódu, jeho odstranění pro zefektivnění - zde sice dosažitelný kód, ale bez vlivu na výstup
 1,2-dichlorethan, těkavá chlorovaná organická sloučenina